Topos (filosofie), een element waaronder een verzameling enthymemen of syllogismen valt
 Topos (literatuur), een clichésituatie en/of -locatie, die voorkomt in de literatuur en andere verhalende kunstvormen als theater en opera
 Topos (wiskunde), een begrip uit de categorietheorie
 ToPoS (Grid)
Onderdistrict in Indonesië
 Topos (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Topos (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu